Вердак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вердак, Джон Джулиус (1921—1998) — американский ботаник.
 Вердак, Шимон (1883—1949) — польский дендролог и ботаник.